Die Saison 2019/20 war die vierte Spielzeit der Alps Hockey League, der gemeinsamen italienisch-österreichisch-slowenischen Eishockeyliga. Die Spielzeit wurden wegen der COVID-19-Pandemie vorzeitig abgebrochen, es wurde kein Meister ermittelt.

Teilnehmer 
In die Liga wurden mit den Vienna Capitals Silver und den Steel Wings Linz zwei weitere Farmteams von österreichischen EBEL-Clubs aufgenommen. Der Mailänder Club Hockey Milano Rossoblu übertrug sein Startrecht an den neuen Club Hockey Club Milano Bears, der jedoch nicht der Liga beitrat.

Damit nahmen insgesamt 18 Mannschaften an der Liga teil.

Modus 
Die Saison ist in drei Phasen unterteilt. In der Regular Season spielen die Mannschaften in zwei vollen Runden gegeneinander – 34 Spiele pro Mannschaft. Die ersten sechs Teams qualifizieren sich für die Meisterrunde und haben bereits einen Fixplatz für die AHL-Playoffs.

Die Teams, die in Phase 1 auf den ersten bis sechsten Platz landen, spielen in einer Round Robin gegeneinander, um die Platzierungen für die Playoffs festzulegen. Die Punkte aus der Regular Season werden nicht mitgenommen. Das erstplatzierte Team erhält vier Bonuspunkte, das zweitplatzierte Team drei Bonuspunkte, das drittplatzierte Team zwei Bonuspunkte und das viertplatzierte Team einen Bonuspunkt. Teams, die nach der Regular Season auf den Plätzen fünf und sechs liegen, erhalten keine Bonuspunkte. Während der Meisterrunde spielen die sechs besten Teams um das Privileg, ihren Viertelfinal-Gegner auszusuchen.

Die auf den Plätzen sieben bis 18 platzierten Mannschaften werden in der zweiten Phase, der Qualifikationsrunde, in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften aufgeteilt. Die Punkte aus der Regular Season werden nicht mitgenommen. Das bestplatzierte Team jeder Gruppe erhält vier Bonuspunkte, das zweitbeste drei Bonuspunkte, das drittbeste zwei Bonuspunkte und das viertbeste Team einen Bonuspunkt. Die letzten vier Mannschaften nach der Regular Season erhalten in jeder Gruppe keinen Bonuspunkt. Die beiden Sieger der Qualifikationsrunden-Gruppen sichern sich die letzten Tickets für die Playoffs.

Dann beginnen die Playoffs mit dem Ausspielen des Champions durch die acht qualifizierten Teams. Die Halbfinale werden im "Best-of-Five"-Modus gespielt, während die Viertelfinali und das Finale im "Best-of-Seven"-Modus gespielt werden.

Grunddurchgang

Hauptrunde

Kreuztabelle

Tabelle der Hauptrunde 
Erläuterungen: , 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte;

Master Round

Kreuztabelle

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte;

Qualification Round A

Kreuztabelle

Tabelle 
Erläuterungen: 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte;

Qualification Round B

Kreuztabelle

Tabelle 
Erläuterungen: 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte;

Beste Scorer 

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite der Alps Hockey League

2019 20
Eishockeysaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020